Fight or Flight:

 Fight or Flight — студийный альбом американской поп-певицы Эмили Осмент
 Fight or Flight — студийный альбом от рок-группы Hoobastank, выпущенный в 2012 году.